Mêlée (fr.= das Getümmel, das Handgemenge, gemischt) ist:

 Mêlée (Kriegführung), eine Taktik bzw. Situation in einer Seeschlacht
 Mêlée (Band), eine US-amerikanische Pop-Rock-Band
 Mêlée (Pétanque), die Zusammenstellung von Formationen in der Boule-Sportart Pétanque
 Super Smash Bros. Melee, ein Videospiel

Siehe auch